Вла́сиха (до 15 сентября 2009 года Одинцово-10, Закрытый военный городок № 22/1, распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 года № 1330-р) — закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО), посёлок городского типа в Московской области (расположен в 2,5 км на северо-запад от города Одинцово и отделён от города лесным массивом) с населением  чел. (). Ранее население посёлка Власиха учитывалось в составе населения г. Одинцово. Начиная с 2010 года Росстат учитывает посёлок отдельно, значение численности населения г. Одинцово скорректировано на величину населения посёлка Власиха. «Столица» Ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации.

Образует городской округ Власиха площадью 411 га.
Согласно прежнему административно-территориальному делению находился на территории Юдинского сельсовета Одинцовского района.

Почтовый индекс 143010.

История 
Впервые упоминается в XVII веке как деревня Костино. В 1646 году здесь была вотчина вдовы А. И. Пушкиной. В усадьбе проживал один холоп, а в 9 крестьянских дворах числилось 30 душ мужского пола. У Пушкиных эту вотчину купил царский тесть боярин Кирилл Полуэктович Нарышкин. К 1678 г. деревня стала называться сельцом Костино. В нём и в соседнем сельце Лапино в это время насчитывалось 15 крестьянских дворов и 55 душ мужского пола.

В конце XVIII века упоминают сельцо Власиху во владении молдавского выходца князя Александра Ивановича Маврокордато. На 6 дворов числилось 19 душ мужского и 25 женского пола. Отмечены господский двухэтажный деревянный дом на каменном фундаменте, при котором находился сад с плодовыми деревьями, и «раструсная» мельница об одном поставе.

По сведениям 1852 г. сельцом владел коллежский асессор Абрам Петрович Хвощинский и на его 8 дворов приходилось 23 мужчины и 26 женщин. В 1890 г. здесь проживало 63 жителя.

Перепись 1926 г. зафиксировала в деревне 19 хозяйств и 89 человек (45 мужчин и 44 женщины). Имелась сельскохозяйственная артель «Красная Горка».

В 1928 году руководством РККА было принято решение об организации Вакцинно-сывороточной лаборатории Военно-санитарного управления РККА, которая занималась созданием вакцин и сывороток для нужд армии. Лаборатория развернулась к 1930 году на территории дачи бывшего купца-чаеторговца Вагау. 16 апреля 1933 г. переформирование лаборатории дало Военный научный медицинский институт РККА, а затем, в 1934 году, переименована в Биотехнический институт РККА. Институт работал вплоть до 1937 года.

В октябре 1941 года во Власихе был развёрнут штаб Западного фронта, отсюда обороной Москвы руководил его командующий, Георгий Жуков.

В 1958 году во Власихе начали строить командный комплекс с 4-ярусным бункером и резиденцией для командующего.

15 января 1960 года Министром обороны СССР, маршалом Советского Союза Р. Я. Малиновским был подписан приказ «О размещении органов управления Главнокомандующего ракетными войсками», в котором предписывалось: «Главный штаб и управления Главнокомандующего ракетными войсками дислоцировать в Перхушково (32 км западнее Москвы) на фондах военного городка 22/1».

В 1986 году во Власихе начали строить новый 12-ярусный бункер в двух километрах от старого.

В современной России во Власихе располагается штаб Ракетных войск стратегического назначения.

Указом Президента России от 19 января 2009 года посёлку Власиха был присвоен статус ЗАТО. В состав ЗАТО также вошел микрорайон «Школьный» села Юдино. 7 июня 2009 года на территории городского округа Власиха прошли первые выборы депутатов Совета и Главы городского округа. Были избраны глава городского округа О. В. Агафонова и 15 депутатов Совета депутатов.

Население

Соседние муниципальные образования 
Городской округ полностью окружён территорией Одинцовского городского округа.

Транспорт 
Расстояние от Власихи до Красногорского шоссе — 1,7 километра, до 1-го Успенского шоссе — 1,4 километра. Ближайшее село — Лайково.

 Маршрут № 78к (от микрорайона «Школьный» до г. Одинцово через ж. д. платформу Перхушково)
 Маршрут № 42к (от микрорайона «Школьный» до ТЦ Глобус через ж. д. платформу Перхушково) по рабочим дням
 Маршрут № 46 (от КПП-1 до ж.д. платформы Перхушково)
 Маршрут № 77 (от Власиха (Почта) до Ашан Марфино через ст. Одинцово)
 Маршрут № 477 (от Власиха (Почта) до Киевского вокзала (Москва) через Одинцово)
 Маршрут № 46 (от Власиха (Почта) до г. Одинцово)
 Маршрут № 99 (от улицы «Заозёрная» до ж.д. платформы Перхушково)
 Маршрут № 46 (от улицы «Заозёрная» до г. Одинцово)
 Маршрут № 75 (от улицы «Заозёрная» до Ашан Марфино через ст. Одинцово)

Основные учреждения 
В настоящее время в посёлке находится штаб Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и центральный командный пункт наземных стратегических ядерных сил Вооружённых сил Российской Федерации.

На территории ЗАТО дислоцирован 3-й окружной военный суд. Данный суд предназначен для рассмотрения гражданских и уголовных дел по второй (апелляционной) инстанции в отношении военнослужащих (и приравненных к ним граждан, проходящих военные сборы), а также в отношении лиц, уволенных с военной службы — по делам о гражданско-правовых спорах и преступлениях, возникших/совершённых во время прохождения ими военной службы. Кроме того, по делам об отдельных тяжких и особо тяжких преступлениях, полный перечень которых содержится в УПК России, военсуд рассматривает дела по первой инстанции. Военные суды данного звена приравнены к верховным судам республик в составе России, областным/краевым судам, Мосгорсуду и СПбгорсуду. 3 ОВС отличается тем, что имеет узковедомственную юрисдикцию, распространяющуюся на всю территорию Российской Федерации. Ему подсудны дела, касающиеся военнослужащих РВСН, Космических войск и Командования специального назначения Верховного Главнокомандования ВС России, а также 12 Главного управления Минобороны России (вопросы атомного оружия) и Федеральной службы охраны Российской Федерации. Вышестоящий суд для 3 ОВС только один — Верховный Суд России, а именно его Военная коллегия и Президиум.

В посёлке находится поликлиника филиала № 2 Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко (ранее имела наименование «7 центральная поликлиника Министерства обороны»), центр социальной адаптации военнослужащих и переподготовки офицеров запаса, центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на ул. Маршала Жукова.

Жилищно-коммунальное хозяйство закреплено за МУП «Благоустройство и развитие».

На ул. Маршала Жукова располагался торговый центр «Власиха» с торговой площадью 1890 м². ТЦ сгорел 1 сентября 2008 года и восстановлению не подлежит.

Культура 
 Дворец культуры Власиха (бывший Дом Офицеров)
 Музей РВСН
 У ЗАТО есть свой телеканал «Щит нашего Отечества», который транслируется на частоте канала Подмосковье по будням с 20:00 до 20:30.

 Образовательные учреждения
 Детский сад: № 1 «Радуга»; № 2 «Теремок»; № 3 «Сказка»; № 4 «Солнышко»; № 5 «Звездочка».
 Школа имени А. С. Попова
 Средняя школа «Перспектива»
 Начальная школа «Любимая»
 Детская школа искусств «Гармония»
 Детско-юношеская спортивная школа
 Музыкальная школа «Гармония»
 ЦДТ «Созвездие»
 Автошкола «Стрела Авто»

Спорт 
 Спортивный клуб «Сокол»
 Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ)
 Плавательный бассейн 127 СК РВСН

Достопримечательности 

 Церковь преподобного Ильи Муромца
 2 ракеты на главной площади около ДК

Примечания

Ссылки 
 
 
 д/ф «Секретная Власиха» из цикла «Не факт!» ТК «Звезда» (2015)

ЗАТО
Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации
Военные городки России
Посёлки городского типа областного подчинения Московской области
Власиха (Московская область)
Появились в 2009 году в России
2009 год в Московской области